

Емералд — місто, штат Вісконсин
 Емералд — переписна місцевість, штат Вісконсин